Lubomin (gromada w powiecie wałbrzyskim)
 Lubomin (gromada w powiecie włocławskim)
także:
 Lubomino (gromada) (powiat lidzbarski)